Torrey ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Torrey (1934–2018), kanadischer Eishockeyfunktionär

 John Torrey (1796–1873), nordamerikanischer Botaniker

 Mary N. Torrey (* 1910), US-amerikanische Statistikerin
 Owen Torrey (1925–2001), US-amerikanischer Segler
 Reuben Archer Torrey (1856–1928), US-amerikanischer Erweckungsprediger und Theologe
 Thomas Torrey (* 1981), US-amerikanischer Filmproduzent, Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler

Torrey heißen folgende geographische Objekte:
 Torrey (New York)
 Torrey (Utah)

Siehe auch:
 Torray